A palavra ruteno pode indicar:

 os Rutenos
 a língua rutena
 os Russinos
 nome Ruteno

Desambiguação